Jméno Kateřina neslo několik dolů:

 důl Kateřina v Radvanicích – známý též pod jménem důl Stachanov, zaniklý černouhelný hlubinný důl v žacléřsko-svatoňovické uhelné pánvi
 důl Kateřina v Modlanech – známý též pod jménem důl Doblhoff III, zaniklý hnědouhelný hlubinný důl v mostecké pánvi
 důl Kateřina v Lipnici –  zaniklý hnědouhelný hlubinný důl v sokolovské pánvi

Barbora